Треће Европско првенство у атлетици у дворани одржано је 11. и 12. марта 1972. године у Палати спортова у Греноблу, Француска. Дужина стазе (круга) износила је 180 метара.

Учествовале су 23 земље са укупно 262 такмичара. Уместо Ирске и Турске које су учествовале на прошлом првенству на овом се вратила Норвешка и дебитовао Исланд.

Такмичење се одржало исто као и прошле године у 23 дисциплине (13 мушких и 10 женских). Због краће стазе уместо дисциплина 60 м и 60 м. препоне уведене су дисциплине 50 м и 50 м. препоне. Код штафета такмичење се одржало као 4 х 2 круга (жене), 4 х 4 круга (мушкарци и жене) и 4 х 8 кругова (мушкарци).

Највише успеха у обе конкуренције имала је репрезентација Источне Немачке са укупно 10 освојених медаље од тога 7 златних, 1 сребрна и 2 бронзане медаље, иако је највише медаља освојио СССР 16, али са 5 златних, па је заузео треће место. Друга је била Западна Немачка са 15 медаља од чега 6 златних.

Ово је било прво Европско првенство у дворани на којем су све три медаље у једној дисциплици освојили представници једне земље. Атлетичарке Западне Немачке освојиле су све медаље у трци на 400 метара.

Земље учеснице 
Учествовала су 262 спортиста из 23 земаље.

  Аустрија 6 (1+5)
  Белгија 4 (4+0)
  Бугарска 9 (1+8)
  Грчка 3 (3+0)
  Данска 5 (3+2)
  Западна Немачка 35 (18 + 17) 
  Исланд 1 (1+0) 
  Италија 11 (7+4)
  Источна Немачка 13 (7+6)
  Мађарска 6 (4+2)
  Норвешка 1 (1+0)
  Пољска 23 (18+5)
  Румунија  12 (4+8)
  Совјетски Савез 33 (18+15)
  Југославија 5 (5+0)
  Уједињено Краљевство 16 (7 + 9)
  Финска 7 (6+1)
  Француска  38 (22+16)
  Холандија 2 (2+0)
  Чехословачка 18 (11+7)
  Швајцарска 6 (3+3)
  Шведска 6 (3+3)
  Шпанија 6 (5-0)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно 

 Напомена: Постоји разлика између ове и осталих википедија у броју освојених бронзаних медаља. Сајт на који се позивају на википедији на енг. језику Женски резултати на GBR Athletics у трци на 50 м препоне за жене, пише да су треће место поделиле атлетичарке Пољске и Швајцарске. Резултати у овом тексту (вики. на српском јез.) су преузети са званичног сајта ЕАА (Европске атлетске асоцијавије)Европска првенства у дворани 1970—2007, организатора свих европских атлетских првенстава. На страни 104 су приказани резултати и види се да је поред истог резултата 3 место заузела Пољакиња, а преставница Швајцарске је била четврта. На страни 6 где је приказан биланс медаља види се да број бронзаних медаља исти као број дисциплина, а да је 3. место подељено број бронзаних медаља би био за један већи од броја дисциплина. У билансу медаља такмичара из Швајцарске, види се да су овојили само једну сребрну медаљу, а бронзаних нема. Исте резултат као ЕАА има и сајт Званични резултати финалне трке.

Табела успешности на Европском првенству у дворани 1972. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Вишеструки освајачи медаља

Светски рекорди постигнути на овом Европском првенству

Европски рекорди постигнути на овом Европском првенству

Рекорди Европског првенства у дворани 
Ово је списак постигнутих рекорда Европског првенства у дворани на трећем првенству Европе 1972. Приказано је стање рекорда по листи од 12. марта 1972.

Укупни биланс медаља после 3. Европског првенства у дворани

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља у атлетици, жене 

 Биланс медаља у атлетици, укупно

Вишеструки освајачи медаља после 3. Европског првенства 1970—1972. 
У ове табеле су унети сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Вишеструки освајачи медаља, мушкарци 1970—1972.

Вишеструки освајачи медаља, жене 1970—1972.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати са ЕП 1972
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

 
Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у Француској
Атлетика у 1972.